Михаил Вячеславович Локтионов (род. 1964) — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН, профессор ГАУГН, предприниматель.

Биография
Окончил московскую среднюю школу № 190 (1981). Окончил факультет ВМК МГУ (1986).

Защитил диссертацию «Становление и развитие системных представлений в менеджменте» на степень кандидата философских наук (1999).

Защитил диссертацию «Системный подход в менеджменте» на степень доктора философских наук (2003).

Места работы:
Сотрудник вычислительного центра химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1986–1989).
Ассистент кафедры прикладной математики МИСИ (1989–1992).
Коммерческая деятельность (1992–1995).
Директор Центра социально-психологической адаптации «Генезис» (1995–2001).
Преподаватель факультета госуправления МГУ (2001–2005).
Научный сотрудник института философии РАН (c 2005)).
Профессор Государственного академического университета гуманитарных наук (с 2006).
Заведующий кафедрой политического анализа и прогнозирования Государственного академического университета гуманитарных наук (с 2015).

Автор 6-и монографий и более 30 научных статей.

Интересные факты  
 Раздел статьи «А.А. Богданов как основоположник общей теории систем // Философия науки и техники. 2016. Т. 21. № 2. С. 80–96» Локтионова в части обще-системных законов является прямым плагиатом соответствующего раздела статьи «Общая теория систем» в «Википедии».

Примечания

Ссылки
 
 
 
 
 
 

Предприниматели России
Преподаватели факультета государственного управления МГУ
Философы России
Сотрудники Института философии РАН
Преподаватели ГУГН